Грегорова — фамилия. Известные носители:

  (1885—1958) — словацкая писательница.
 Грегорова, Маркета (род. 1993) — чешский политик.
 Штрицова, Зузана (при рождении Грегорова, род. 1985) — словацкая шахматистка.